Eryngium leavenworthii är en flockblommig växtart som beskrevs av John Torrey och Asa Gray. Eryngium leavenworthii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Martornar
leavenworthii